Republik  (von  ‚öffentliche Sache‘) steht unter anderem für:
 Republik, eine Staatsform
 Gliedstaat der Tschechoslowakei
 in Russland ein Föderationssubjekt mit maximaler Autonomie, siehe Verwaltungsgliederung Russlands
 Republik (Magazin), ein Schweizer Onlinemagazin

Siehe auch:
 Die Republik
 Erste Republik, Zweite Republik, Dritte Republik, Vierte Republik, Fünfte Republik, Sechste Republik
 Französische Republik
 Parlamentarische Republik
 Republic
 Republikanismus
 République
 Römische Republik
 Teilrepublik
 Unionsrepublik
 Weimarer Republik, Bonner Republik, Berliner Republik, Deutschland (die „Deutsche Republik“)